

Città
Al-Quds () è il nome arabo della città di Gerusalemme. Significa "la (città) santa".
Quds () è il nome persiano della città di Gerusalemme.

Edifici
Beit al-Quds – "tempio santo", nome arabo del Tempio di Gerusalemme.

Organizzazioni
Università Al-Quds – università palestinese a Gerusalemme.
Moschea Quds di Amburgo – moschea in Germania.

Corpi militari
Forza Quds – unità speciale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana.
Brigate al-Quds – l'ala armata del Movimento per il Jihad Islamico in Palestina.
Razzo al-Quds – arma usata dal Movimento per il Jihad Islamico in Palestina.

Pagine correlate
Gerusalemme (disambigua)